11º Prêmio TVyNovelas
29 de Março de 1993

Novela: 
De Frente al Sol

Atriz: 
María Sorté

Ator: 
Arturo Peniche
O Prêmio TVyNovelas 1993 foi a 11ª edição do Prêmio TVyNovelas, prêmio entregue pela revista homônima aos melhores artistas e produções da televisão mexicana referente ao ano de 1992. O evento ocorreu no dia 29 de Março de 1993 na Cidade do México. Foi transmitido pela emissora mexicana Canal de las Estrellas no dia 3 de Abril de 1993 e apresentado por Raúl Velasco. Os vencedores estão em negrito.

Resumo da premiação

Melhor Novela

 De Frente al Sol Baila Conmigo María Mercedes Valeria y MaximilianoMelhor Escritor

 René Muñoz por De Frente al Sol

 Melhor Atriz Protagonista 

 María Sorté por interpretar Alicia Sandoval em De Frente al Sol
 Daniela Castro por interpretar Sara Granados Rojas em Triángulo Leticia Calderón por interpretar Valeria Landero em Valeria y Maximiliano Melhor Ator Protagonista 

 Arturo Peniche por interpretar Jorge Luís del Olmo em María Mercedes
 Alfredo Adame por interpretar Eduardo Fuentes em De Frente al Sol Juan Ferrara por interpretar Maximiliano Riva em Valeria y Maximiliano Eduardo Palomo por interpretar a Iván Villafranca Linares em Triángulo.

Melhor Vilã

 Laura Zapata por interpretar Malvina del Olmo em María Mercedes
 Anna Silvetti por interpretar Noemí Serrano em De Frente al Sol Rebecca Jones por interpretar Deborah San Román em La Sonrisa del Diablo Melhor Vilão 

 José Elías Moreno por interpretar a Armando Morán Mariño em De Frente al Sol
 Marco Muñoz por interpretar a Román de la Fuente em Valeria y Maximiliano Sergio Jiménez por interpretar a El Tubito em Baila Conmigo Guillermo García Cantú por interpretar a David Villafranca Linares em Triángulo.

Melhor Atriz Principal

 Ada Carrasco Vencedora por interpretar Lich em De Frente al Sol Blanca Sánchez indicada por interpretar Martha Esparza em La Sonrisa del Diablo.
 Evita Muñoz "Chachita" indicada por interpretar Asunción "Mamá Chonita" em Ángeles Sin Paraíso.
 Patricia Reyes Spíndola por interpretar a Virginia Verti de Granados em  Triángulo.

 Melhor Ator Principal 

 Jorge Martínez de Hoyos por interpretar Don Joaquín Rivera em El Abuelo y Yo.
 Enrique Álvarez Félix por interpretar Salvador Esparza em La Sonrisa del Diablo.
 Joaquín Cordero por interpretar Germán de la Reguera em Baila Conmigo.
 Enrique Lizalde por interpretar a Salvador Granados em Triángulo.

Melhor Atriz Coadjuvante

 Carmen Salinas por interpretar Filogonia em María Mercedes
 Gabriela Goldsmith por interpretar Magnolia de Mancilla Gonzalez Muñiz em María Mercedes Julieta Egurrola por interpretar Ana Linares de Villafranca em TriánguloMelhor Ator Coadjuvante

 Fernando Ciangherotti por interpretar Santiago del Olmo em María Mercedes
 Raúl Padilla por interpretar Argemiro "Bafo" em María Mercedes
 Roberto Antúnez por interpretar Basilio Linares em TriánguloMelhor Atriz Jovem

 Thalía por interpretar María Mercedes em María Mercedes
 Bibi Gaytán por interpretar Pilar em Baila Conmigo Itatí Cantoral por interpretar Lupita em De Frente al Sol Melhor Ator Jovem 

 Eduardo Santamarina por interpretar Luis Enrique Bermúdez em De Frente al Sol
 Eduardo Capetillo por interpretar Eddy em Baila Conmigo Rafael Rojas por interpretar Bruno Ventura em Baila Conmigo.
 Eduardo Palomo por interpretar a Iván Villafranca Linares em Triángulo.

Melhor Revelação Feminina

 Yolanda Andrade por interpretar Larisa Cardenal em Las Secretas Intenciones
 Kenia Gazcón por interpretar Rosaura Granados Verti em Triángulo Paulina Rubio por interpretar Andrea de la Reguera em Baila ConmigoMelhor Revelação Masculina

 Cristian Castro por interpretar Miguel Ángel Curiel em Las Secretas Intenciones
 Alexis Ayala por interpretar Tomás de la Reguera em Baila Conmigo Gerardo Gallardo por interpretar Kiko em Baila ConmigoDeputante do Ano

 Arcelia Ramírez por interpretar Carolina Sandoval em De Frente al Sol

Melhor Atuação Infantil

 Gael García Bernal por interpretar Daniel García Medina em El Abuelo y Yo
 Alfredo Gutiérrez por interpretar Arturo em María Mercedes Flor Eduarda Gurrola por interpretar Yolanda "Yoya" Pérez-Villegas em El Abuelo y Yo Ludwika Paleta por interpretar Elisa em El Abuelo y Yo Luis Guillermo Martell por interpretar Julio "Pollito" Rochild em Carrusel de las AméricasMelhor Diretor

 Mónika Miguel por De Frente al Sol

Melhor Direção de Câmera

 Patty Juaréz por Baila Conmigo

Melhor Atriz de Comédia

 Anabel Ferreira por ¡Anabel!
 Florinda Meza por Chespirito María Alicia Delgado por  ¡Anabel! María Antonieta de las Nieves por Chespirito María Elena Saldaña por Tódo de TódoMelhor Ator de Comédia

 Jorge Ortiz de Pinedo por Dr. Cándido Pérez Alejandro Suárez por Tódo de Tódo
 Édgar Vivar por Chespirito
 Eugenio Derbez por ¡Anabel!
 Roberto Gómez Bolaños por Chespirito

Melhor Programa Cômico do Ano

 Tódo de Tódo ¡Anabel!
 Dr. Cándido Pérez
 Chespirito
 Papá Soltero

Melhor Programa Especial

 Féliz Año Nuevo 1993Melhor Programa Musical e de Variedades

 Siempre En Domingo ¡Ándale!
 El Sabor de la Noche
 Noche de Valores
 Y Veró América... ¡Va!

Melhor Apresentadora

 Rebecca de Alba Bárbara Ferré
 Beatriz Acevedo
 Gloria Calzada
 Lorena Tassirani

Cantora do Ano

 Thalía Bibi Gaytán
 Gloria Trevi
 Lucero
 Stephanie Salas

Cantor do Ano

 Luis Miguel Eduardo Capetillo
 Emmanuel
 Manuel Mijares
 Ricky Martin

Cantora Revelação do Ano

 Paulina RubioCantor Revelação do Ano

 Cristian CastroGrupo Musical do Ano

 MagnetoO Melhor Soriso

 Alfredo Adame'Prêmios especiais

 "Prêmio Especial a Melhor Novela da Televisa" (entregue pelo então dono da emissora Emilio Azcárraga Milmo): Los Ricos También Lloran. Entregue a Valentín Pimstein, Verónica Castro e Rogelio Guerra
 "Melhor Disco de 1992": Romance de Luis Miguel
 "Melhor Cantora de Ranchero": Lucero
 "Os Melhores Penteados do Ano": Daniela Leites e Chao
 "Prêmio Especial pelo Trabalho Como Produtora e Apresentadora": Verónica Castro
 "À Toda Uma Trajetória Artística": Silvia Derbez e António Aguilar
 "Pelo Apoio ao Resgate da Música Romântica Mexicana": "La Hora Azul" por Jaime Almeida, Carlos Amador e Susana Dosamantes

Categorias internacionais

As categorias abaixo somente foram anunciadas durante a transmissão pelo canal Univision, dos Estados Unidos.

 "Programa de Notícias": Noticiario Univision "Atriz Revelação do Ano": Sonya Smith por interpretar Estrella Montenegro Campuzano em Cara Sucia "Melhor Apresentador": Mario Kreutzberger por Sábado Gigante "Melhor Apresentadora": Cristina Saralegui por El Show de Cristina "Melhor Novela": María Mercedes''

Referências

Ligações externas

 Site oficial

Edições do Prêmio TVyNovelas